Kimutai ist der Familienname folgender Personen:

 David Kimutai Rotich (* 1969), kenianischer Geher 
 Felix Kimutai (* 1989), kenianischer Marathonläufer
 Hellen Jemaiyo Kimutai (* 1977), kenianische Marathonläuferin
 Japheth Kimutai (* 1978), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Wesley Ngetich Kimutai (1977–2008), kenianischer Marathonläufer